Jméno a příjmení Tomáš Fučík má více známých nositelů:
 Tomáš Fučík (* 1985) – český plavec
 Tomáš Fučík (lední hokejista) (* 1994) – český hokejový brankář

Rozcestníky - jméno